Starfire steht für:
 Starfire, US-amerikanisch-japanischer Science-Fiction-Film (1990)
 Starfire Optical Range, Forschungslabor der United States Air Force
 Starfire Sports, Fußballkomplex in Tukwila, Washington, USA
 Oldsmobile Starfire, Automodell der Marke Oldsmobile
 Starfire, Superheld aus den DC Comics. Gehört zur Superheldengruppe Teen Titans.